Mea kan syfta på:

 Mea (fjärilar) − ett fjärilssläkte
 MEA – IATA-kod för flygbolaget Middle East Airlines
MEA (varuhus) – en tidigare svensk butikskedja, huvudsakligen inriktad på mode